Ondulado y ondulada puede referirse a:
 Relativo a la onda
 Peinado ondulado o "permanente".
 Roulade u ondulación, frase vocal florida en música -Anexo:Glosario de terminología musical.

Especies biológicas
 Chupamieles ondulada, planta herbácea
 Tortuga ondulada
 Tarántula ondulada de Honduras
 Polilla esmeralda ondulada
 Carpintero ondulado, especie de ave
 Tinamu ondulado, especie de ave
 Periquito ondulado
 Lagarto arborícola ondulado
 Albatros ondulado

Procesos industriales
 Onduladora
 Cartón ondulado
 Acero corrugado

Otros usos
 Extinción ondulada, término utilizado en geología para referirse a un determinado tipo de interferencia óptica en minerales.
 Pampa ondulada, región de Sudamérica.
 Fiebre ondulante
 Puente ondulante